Rösslin oder Rößlin ist der Familienname folgender Personen:

 Helisaeus Rößlin, siehe Helisäus Röslin
 Johann Weyrich Rößlin der Ältere († 1644), deutscher Buchdrucker
 Johann Weyrich Rößlin der Jüngere (1625 – 1685), deutscher Buchdrucker und Verleger